Kaluža může být:

 Kaluža – česká národní přírodní rezervace
 Kaluža (okres Michalovce) – obec na Slovensku
 Aleš Kaluža (* 1972) – český fotbalista
 Josef Kaluža (* 1975) – český herec